Сокулук () — село в Киргизии. Административный центр Сокулукского района Чуйской области. Через село протекает река Сокулук.

Через село проходят автодорога Бишкек — Ташкент и железная дорога Бишкек — Луговая.

История 
В 1863 году на реке Сокулук казачьей сотней был основан казачий пикет, вокруг которого начали селиться переселенцы из центральной России. В 1868 году на месте пикета было образовано село Троицкое, по названию церкви.

На 1912 год село относилось к Беловодскому участку Пишпекского уезда.

В советское время село было переименовано в Ново-Троицкое.

17 мая 1937 Постановлением ВЦИК СССР село было переименовано в Каганович, вслед за районом (1935 г.).

В 1957 году селу было присвоено имя Сокулук по названию реки.

Население 
Население по переписи 2009 года составляет 24 417 жителей, основой которого являются киргизы. Вторая национальность по численности — русские.

В 2000-е годы в село приехало много внутренних мигрантов из южной части Кыргызстана, что повлияло на национальный состав.

Известные уроженцы 
 Дважды Герой Социалистического труда Кайназарова, Суракан.
 Герой Социалистического труда Н. И. Воробьёва (родилась в 1918).
 Герой Социалистического труда М. Я. Гречухина (родилась в 1909).
 Герой Социалистического труда Д. А. Нигрилов (родился в 1908).
 Герой Социалистического труда К. Шопокова (родилась в 1917, по другим данным — в 1919).

Примечания 

Населённые пункты Сокулукского района
Объекты, названные в честь Лазаря Кагановича